Tycho Brahe – duński astronom
 Per Brahe starszy
 Per Brahe – gubernator Turku
 Brahe – trzecia planeta układu Copernicus (55 Cancri)